

Astronomia 
 4147 Lennon – asteroide della fascia principale
 Lennon – cratere sulla superficie di Mercurio

Geografia 
Antartide
 Lennon – ghiacciaio sulla costa nord-occidentale dell'isola Alessandro I, nella Terra di Palmer
Francia
 Lennon – comune del Finistère
Stati Uniti d'America
 Lennon – villaggio della contea di Shiawassee nel Michigan

Persone 
 Aaron Lennon – calciatore inglese
 Alfred Lennon, noto anche come Alf Lennon o Freddie Lennon – facchino, fattorino, marinaio mercantile, lavapiatti, cantante britannico; padre di John Lennon
 Alton Asa Lennon – politico statunitense
 Brooks Lennon – calciatore statunitense
 Cynthia Lennon – scrittrice e saggista britannica; prima moglie di John Lennon
 John Lennon – chitarrista, compositore e cantante britannico
 John Lennon Silva Santos o semplicemente John Lennon – calciatore brasiliano
 J. Robert Lennon – scrittore, musicista e compositore statunitense
 Julia Lennon – cameriera e casalinga britannica; madre di John Lennon
 Julian Lennon – cantautore e musicista britannico; figlio di John Lennon
 Neil Lennon – calciatore e allenatore di calcio nordirlandese
 Paul Anthony Lennon – politico australiano
 Richard Gerard Lennon – vescovo cattolico statunitense
 Sean Lennon – cantautore e attore statunitense; figlio di John Lennon
 Stephen Christopher Yaxley-Lennon – attivista e scrittore britannico
 Steven Lennon – calciatore scozzese
 Thomas Lennon – attore, sceneggiatore e regista statunitense
 Yoko Ono Lennon – artista, musicista e cantautrice giapponese; seconda moglie di John Lennon

Musica 
 Lennon – album cofanetto di John Lennon del 1990
 Mrs. Lennon – singolo di Yōko Ono dall'album Fly del 1971

Altro 
 Muro di Lennon – muro di Praga